Nationale Reparatie Commissie Suriname, een Surinaamse presidentiële commissie
 National Replacement Character Set, een karakterset voor computers
 Natural Resources Conservation Service, een Amerikaans overheidsagentschap